Johnny Øland, tidligere direktør for Øland A/S en af de største ventilationsproducenter i Skandinavien, blev grundlagt af Leif Øland, men blev først udviklet da sønnen Johnny Øland midt i 1980'erne kom til virksomheden. 

Johnny Øland har udviklet og moderniseret et dusin af virksomheder, så som Cykelbanditten, Geovent A/S, Nordic Food partner, Grundströms plåt, Gebhardt ventilatoren, Holmland biler, og mange andre.

Desuden er han tilknyttet Scion DTU og Krakow Universitet, som Lead Mentor for udvikling af virksomheder.

Eksterne kilder og henvisninger 

 Johnny Øland stopper hos Øland A/S oeland.dk november 2015, hentet 11. januar 2017

Erhvervsfolk fra Danmark